1921/22 was het 30e seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Liverpool werd landskampioen. De nieuwe Third Division werd gesplitst. In het vorige jaar waren er enkel teams aanwezig uit het zuiden van het land. Nu kwam er ook een noordelijke afdeling.

Prijzen

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Third Division North

Third Division South

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1921/22